

Lokalizacje

Austria 
 Steinberg – miejscowość w gminie Ligist w kraju związkowym Styria, w powiecie Voitsberg
 Steinberg am Rofan – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz
 Steinberg-Dörfl – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberpullendorf

Niemcy 
 Steinberg – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland
 Steinberg – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg
 Steinberg am See – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf

Norwegia 
 Steinberg
 Steinberg – przystanek kolejowy w Steinbergu

Inne 
 Steinberg Media Technologies